Järntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järntjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (9,89 ha)
Järntjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn